Mariusz Ziółkowski – muzyk, gitarzysta
 Mariusz Ziółkowski – archeolog